Las Joyas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Joyas, Tacámbaro, 
 Las Joyas, Acapulco de Juárez, 
 Las Joyas, Veracruz, Uxpanapa, 
 Las Joyas, San Luis Potosí, 
 Las Joyas, Maravatío, 
 Las Joyas, Taxco de Alarcón, 
 Las Joyas, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Las Joyas, Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar